Shmoo bezeichnet:

 eine Comicfigur aus dem Comicstrip Li’l Abner
 eine Ausbuchtung bei haploiden Hefezellen, die dazu dient, mit einer Hefezelle eines geeigneten Stammes zu verschmelzen, um eine diploide Zelle zu bilden
 Shmoo Plot, eine Visualisierungsart aus der Elektrotechnik und Computertechnik

 Siehe auch
 Schmoo